Президентските избори в Турция през 2007 г. са 11 по ред избори за президент на Турция. 3–ти тур от изборите се състои на 28 август 2007 г. Изборите печели кандидатът на Партията на справедливостта и развитието – Абдуллах Гюл.

Резултати

Източници

Външни препратки 

2007
Избори през 2007 година
2007 година в Турция